

Бистонский замок () — руины средневекового королевского замка в Бистоне, Чешир, Англия. Замок является памятником древности и находится в ведении фонда «Английское наследие». Стены форбурга, а также торхаус и куртина внутреннего двора по отдельности внесены в список национального наследия Англии и имеют статус памятников архитектуры I* категории.

Замок, расположенный на 107-метровом песчаниковом утёсе, построен Ранульфом де Блондевилем, 6-м графом Честер (1170—1232), в 1220-е годы. В 1237 году после смерти единственного наследника Ранульфа, бездетного графа Хантингдона, замок Бистон и графство Чешир перешли во владение короля Генриха III. Замок поддерживался в хорошем состоянии вплоть до XVI века, когда перестал использоваться в военных целях. Тем не менее в 1643 году замок снова стал военной базой на время Гражданской войны в Англии. В 1646 году Оливер Кромвель приказал оставить и разрушить замок, чтобы не допустить его дальнейшего использования в качестве бастиона. В XVIII веке на территории замка функционировал карьер.

По легенде, на территории замка зарыты королевские сокровища короля Ричарда II, однако многочисленные раскопки не принесли результата.

См. также 
 Список замков Англии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Photographs and history of Beeston Castle
 Visitor information from English Heritage

Замки Чешира
Замки, построенные в XIII веке
Здания и сооружения, построенные в 1228 году
Замки I категории в Англии
Руины замков в Англии